Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 921 dans le monde.

 Route nationale 921 en Belgique
 Route régionale 921 en Finlande
  dans certains départements, en France